Эбенезер Теодор Джошуа (; 23 мая 1908 года Кингстаун, Сент-Винсент — 14 марта 1991 года Кингстаун, Сент-Винсент) — первый главный министр Сент-Винсента и Гренадин с 1956 по 1967 год от левой Народной политической партии.

В 1980 году Джошуа стал членом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Международный аэропорт в Сент-Винсенте назван в его честь.

Примечания

Ссылки 
http://www.gov.vc/Govt/Government/Executive/Ministries/Tourism&Culture/Culture/Culture.asp?a=1155&z=230

Социалисты